Michael Hahn kan syfta på bland andra:

* Michael Hahn (1758–1819), tysk pietistisk teosof 
 Michael Hahn (1830–1886), amerikansk politiker
 Michael Hahn (1941–2014), tysk indolog